Титаны:

 Титаны — в древнегреческой мифологии боги второго поколения, дети Урана и Геи.
 Титаны — американская прайм-тайм мыльная опера.